Баже́во, также может писаться как Бажово — посёлок сельского типа в Первомайском районе, Алтайский край, Россия. Входит в состав Берёзовского сельсовета.

География 
Посёлок находится на правом берегу реки Обь с её многочисленными притоками и пойменными землями с заливными лугами. Через него также протекает река Чесноковка.

 Уличная сеть

В посёлке 15 улиц и 3 переулка.

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 4 км.
 краевого центра Барнаул: 17 км.

 Ближайшие населенные пункты

Берёзовка 1 км, Солнечное 2 км, Новогорский 4 км, Токарëво 5 км, Белоярск 7 км, Санниково 8 км, посёлок Правда 9 км.

 Климат

Климат умеренно континентальный. Зима морозная и продолжительная, лето короткое. Самый жаркий месяц ― июль. Годовое количество атмосферных осадков 320 мм.

Население

История 
История деревни связана с Белоярской крепостью, основанной в 1717 году. Постепенно крепость, как охранное укрепление, прекратила своё существование, но деревни, созданные вокруг неё, остались и со временем превратились в районы посёлки возле современного города Новоалтайска. Деревня Бажево впервые упоминается в 1748 году. Территориально она относилась к Белоярской слободе Бийского уезда. Однако, по свидетельствам местных старожилов, поселение существовало уже в 1737 году.

Развитие села тесно связано с историей старообрядцев в Сибири, точнее — с Барнаульской Белокриницкой («Австрийской») общиной. Официальной датой регистрации общины стало 28 мая 1908 года. Первыми деревнями, в которых распространилась деятельность общины, были Бажево, Казённая заимка и Конюховская заимка. Среди старообрядцев деревни Бажево было две группы выходцев-переселенцев: из Херсонской и Нижегородской губерний.

В Бажево был возведен первый храм в губернии — Вознесенский.

В 1928 году село Бажево на реке Чесноковке числится в Белоярском районе Барнаульского уезда. С 1932 года село стало частью Косихинского района в соответствии с Постановлением ВЦИК от 02.03.1932 «О внешних границах Западно-сибирского края с Казакской АССР и об изменениях в составе городов, рабочих поселков и районов Западно-сибирского края».

В 1934 году посёлок входит в состав Бажевского сельсовета Барнаульского горсовета сельских местностей, а с 1937 года числится в составе Барнаульского сельского района. В 1954 году Бажевский сельсовет был ликвидирован.

Инфраструктура 
В посёлке работают предприятия ООО «Аркаим», ООО «Мастер Строй-плюс», ООО «Алтайсельсельвис» и другие. Развита торговая сеть, коммунальные и муниципальные услуги, работает школа, поликлиника и аптеки, развлекательные и досуговые центры находятся в городах Новоалтайск и Барнаул.

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль М52 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)